Großsteingrab Hørup steht für:

 Großsteingrab Hørup 1
 Großsteingrab Hørup 2